Акса́ков — русская фамилия тюркского происхождения. Происходит от слова аксак (хромой).

Известные носители 
 
 Аксаков, Анатолий Геннадьевич (род. 1957) — современный российский политик, депутат Государственной Думы.
 Аксаков, Валерий Евгеньевич (род. 1952) — российский политический деятель. Советник Губернатора Московской области.
 Аксаков, Григорий Сергеевич (1820—1891) — Уфимский и Самарский губернатор; сын писателя С. Т. Аксакова.
 Аксаков, Иван Сергеевич (1823—1886) — русский общественный деятель, публицист, поэт, литературный критик, редактор и издатель, идеолог славянофильства; сын С. Т. Аксакова.
 Аксаков, Константин Сергеевич (1817—1860) — русский публицист, поэт, литературный критик, историк и лингвист, идеолог славянофильства; сын С. Т. Аксакова.
 Аксаков, Леонтий Иванович (ум. ок. 1600) — воевода.
 
 
 Аксаков, Пётр Дмитриевич — бригадир, действительный статский советник, уфимский вице-губернатор.

Аксакова